

Населені пункти та їхні частини

 Анелін — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Анелін — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Анелін — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Анелін — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Анелін — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Анелін — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Анелін — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Анелін — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Анелін — село в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Анелін — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Анелін — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Анелін — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Анелін — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Анелін — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Анелін — село в гміні Ґарбатка-Летнісько Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Анелін — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Анелін — частина міста Карчев в Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Анелін — частина міста Отвоцьк в Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Анелін — частина села Кожухувка в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Анелін — частина села Ґарново-Дуже в гміні Ґолимін-Осьродек Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Анелін — частина села Пемпово в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Анелін — колонія в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Анелін — осада в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Анелін — осада в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки